Еникьой или Йеникьой (, Йеникьой, в превод Ново село) е името на много селища на Балканския полуостров. Голяма част от тях носят паралелното име Ново село или негови варианти като Новоселци, Новоселяни и други.

България 
Еникьой е старото име на селищата:
 Александрово, село в Област Търговище (до 1880)
 Ветрен, град в Област Пазарджик (до 1878)
 Висока поляна, село Област Шумен (до 1934)
 Колушево (до 1934), бивше село в Хасковско, слято през 1943 година със село Бориславци
 Кракра, село Област Варна (до 1934)
 Куманово, село Област Варна (до 1934)
 Мрамор, село Област Хасково (до 1950)
 Новачево, село Област Сливен (до 1934)
 Ново село, село Област Пловдив (до 1878)
 Приселци, село Област Бургас (до 1934)
 Резово, село Област Бургас (между 1903 и 1920)
 Цар Калоян, село Област Пловдив (до 1934)
 Черница, село Област Бургас (до 1934)

Вижте също:
 Българка, село в Област Силистра, чието име до 1942 година е Бръчма еникьой
 Българово, град в Област Бургас, чието старо име е Урум еникьой
 Каменец, село в Област Ямбол, чието име до 1934 е Саранлъ еникьой

Гърция 
 Еникьой или Кръстополе, днес Ставруполи, село в дем Ксанти;
 Еникьой или Кръстополе, концентрационен лагер, съществувал до село Кръстополе по време на Втората световна война;
 Еникьой или Ново село, днес Крития, село в дем Лъгадина;
 Еникьой или Новоселяни, днес Елевтерохори, село в дем Кукуш;
 Еникьой, днес Аргилос, село в дем Кожани;
 Еникьой, село в дем Гюмюрджина;
 Еникьой, село в дем Амфиполи;
 Еникьой, днес Неа Коми, село в дем Места;
 Еникьой, на гръцки Яна, бивше село в дем Дедеагач;
 Еникьой, днес Проватас, село в дем Сяр.
 Еникьой или Ново село или Агия Параскеви, село в дем Седес, Централна Македония.

Румъния 
 Еникьой, днес Михаил Когълничану, село в Северна Добруджа, окръг Тулча

Турция 
 Еникьой, село недалеч от Чорлу, в община Черкезкьой, Вилает Родосто, Турция.
 Еникьой, село в околия Узункьопрю, Вилает Одрин, Турция.
 Еникьой или Ново село, село в околия Одрин, Вилает Одрин, Турция;
 Еникьой, село в околия Галиполи, Вилает Чанаккале, Турция.